|-
|(71751)||2000 RS10|| align=right|14,8|| align=right|2,312|| align=right|0,065|| align=right|7,58|| align=right|3,514||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71752)||2000 RL11|| align=right|15,8|| align=right|2,175|| align=right|0,047|| align=right|4,94|| align=right|3,207||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71753)||2000 RB39|| align=right|15,0|| align=right|2,305|| align=right|0,139|| align=right|6,23|| align=right|3,499||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71754)||2000 RO45|| align=right|14,6|| align=right|2,306|| align=right|0,128|| align=right|7,44|| align=right|3,502||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71755)||2000 RD51|| align=right|16,1|| align=right|2,137|| align=right|0,111|| align=right|1,40|| align=right|3,124||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71756)||2000 RQ51|| align=right|15,2|| align=right|2,234|| align=right|0,101|| align=right|6,14|| align=right|3,338||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71757)||2000 RA53|| align=right|15,8|| align=right|2,147|| align=right|0,168|| align=right|4,44|| align=right|3,146||MBA||4. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71758)||2000 RR54|| align=right|14,0|| align=right|2,406|| align=right|0,160|| align=right|9,33|| align=right|3,732||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71759)||2000 RE61|| align=right|14,8|| align=right|2,433|| align=right|0,146|| align=right|8,06|| align=right|3,794||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71760)||2000 RQ67|| align=right|14,6|| align=right|2,287|| align=right|0,134|| align=right|7,19|| align=right|3,457||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71761)||2000 RJ100|| align=right|15,6|| align=right|1,969|| align=right|0,068|| align=right|20,51|| align=right|2,762||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71762)||2000 RZ103|| align=right|15,7|| align=right|2,284|| align=right|0,094|| align=right|7,43|| align=right|3,452||MBA||6. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71763)||2000 SF3|| align=right|16,3|| align=right|1,955|| align=right|0,118|| align=right|19,45|| align=right|2,732||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71764)||2000 SG3|| align=right|15,9|| align=right|1,966|| align=right|0,093|| align=right|21,22|| align=right|2,755||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71765)||2000 SU4|| align=right|15,3|| align=right|1,932|| align=right|0,062|| align=right|21,46|| align=right|2,684||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71766)||2000 SD22|| align=right|15,4|| align=right|3,208|| align=right|0,159|| align=right|5,26|| align=right|5,746||MBA||19. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(71767)||2000 SM24|| align=right|15,3|| align=right|1,927|| align=right|0,128|| align=right|20,44|| align=right|2,673||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71768)||2000 SM59|| align=right|16,1|| align=right|2,142|| align=right|0,038|| align=right|2,08|| align=right|3,134||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71769)||2000 SU59|| align=right|17,3|| align=right|2,160|| align=right|0,047|| align=right|2,49|| align=right|3,174||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71770)||2000 SL75|| align=right|15,8|| align=right|2,212|| align=right|0,149|| align=right|4,40|| align=right|3,289||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71771)||2000 SR75|| align=right|16,6|| align=right|2,198|| align=right|0,087|| align=right|5,32|| align=right|3,258||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71772)||2000 SG105|| align=right|15,4|| align=right|2,266|| align=right|0,101|| align=right|4,15|| align=right|3,410||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71773)||2000 SO106|| align=right|14,7|| align=right|2,321|| align=right|0,137|| align=right|9,69|| align=right|3,534||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71774)||2000 SA121|| align=right|16,4|| align=right|2,209|| align=right|0,059|| align=right|3,91|| align=right|3,283||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71775)||2000 SB122|| align=right|17,5|| align=right|2,156|| align=right|0,170|| align=right|4,80|| align=right|3,166||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71776)||2000 SJ123|| align=right|16,3|| align=right|2,170|| align=right|0,092|| align=right|4,99|| align=right|3,197||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71777)||2000 SM128|| align=right|15,7|| align=right|2,289|| align=right|0,098|| align=right|5,86|| align=right|3,463||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71778)||2000 SP128|| align=right|16,3|| align=right|2,225|| align=right|0,181|| align=right|8,23|| align=right|3,318||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71779)||2000 SJ129|| align=right|16,7|| align=right|1,959|| align=right|0,065|| align=right|19,20|| align=right|2,742||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71780)||2000 SM145|| align=right|16,9|| align=right|2,168|| align=right|0,092|| align=right|3,33|| align=right|3,191||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71781)||2000 SZ145|| align=right|16,8|| align=right|2,154|| align=right|0,096|| align=right|2,66|| align=right|3,161||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71782)||2000 SC160|| align=right|15,8|| align=right|2,239|| align=right|0,154|| align=right|25,12|| align=right|3,350||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71783)||2000 SL163|| align=right|17,2|| align=right|2,177|| align=right|0,117|| align=right|2,13|| align=right|3,211||MBA||30. september 2000||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(71784)||2000 SG171|| align=right|14,9|| align=right|2,286|| align=right|0,115|| align=right|8,37|| align=right|3,455||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71785)||2000 SY177|| align=right|15,0|| align=right|2,312|| align=right|0,117|| align=right|7,29|| align=right|3,515||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71786)||2000 SH178|| align=right|15,9|| align=right|2,214|| align=right|0,094|| align=right|5,54|| align=right|3,294||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71787)||2000 SJ180|| align=right|16,6|| align=right|2,182|| align=right|0,055|| align=right|5,54|| align=right|3,222||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71788)||2000 ST180|| align=right|16,0|| align=right|2,284|| align=right|0,054|| align=right|7,62|| align=right|3,452||MBA||30. september 2000||Elmira||A. J. Cecce
|-
|(71789)||2000 SQ188|| align=right|16,7|| align=right|2,180|| align=right|0,158|| align=right|1,57|| align=right|3,219||MBA||21. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(71790)||2000 SB193|| align=right|16,8|| align=right|2,181|| align=right|0,079|| align=right|0,78|| align=right|3,221||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71791)||2000 SE198|| align=right|16,0|| align=right|2,159|| align=right|0,047|| align=right|5,77|| align=right|3,171||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71792)||2000 SD211|| align=right|15,7|| align=right|2,267|| align=right|0,138|| align=right|5,79|| align=right|3,412||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71793)||2000 SN227|| align=right|16,2|| align=right|2,235|| align=right|0,132|| align=right|6,75|| align=right|3,341||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71794)||2000 ST227|| align=right|13,5|| align=right|2,662|| align=right|0,114|| align=right|13,14|| align=right|4,343||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71795)||2000 SB230|| align=right|16,3|| align=right|2,242|| align=right|0,095|| align=right|2,15|| align=right|3,356||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71796)||2000 SU230|| align=right|17,0|| align=right|2,155|| align=right|0,097|| align=right|3,18|| align=right|3,163||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71797)||2000 SY239|| align=right|17,1|| align=right|2,169|| align=right|0,174|| align=right|3,95|| align=right|3,195||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71798)||2000 SD240|| align=right|16,5|| align=right|1,980|| align=right|0,053|| align=right|21,56|| align=right|2,785||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71799)||2000 SE260|| align=right|15,7|| align=right|2,229|| align=right|0,013|| align=right|6,58|| align=right|3,328||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71800)||2000 SM264|| align=right|15,2|| align=right|3,101|| align=right|0,068|| align=right|0,44|| align=right|5,459||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71801)||2000 SZ265|| align=right|15,8|| align=right|2,175|| align=right|0,050|| align=right|5,31|| align=right|3,207||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71802)||2000 SO272|| align=right|17,0|| align=right|2,208|| align=right|0,120|| align=right|2,55|| align=right|3,281||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71803)||2000 SF275|| align=right|15,1|| align=right|2,239|| align=right|0,092|| align=right|6,42|| align=right|3,350||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71804)||2000 SC278|| align=right|16,9|| align=right|2,156|| align=right|0,161|| align=right|3,14|| align=right|3,164||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71805)||2000 SG295|| align=right|15,7|| align=right|2,233|| align=right|0,167|| align=right|6,61|| align=right|3,337||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71806)||2000 SF296|| align=right|14,3|| align=right|2,360|| align=right|0,225|| align=right|21,76|| align=right|3,626||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71807)||2000 SF301|| align=right|15,7|| align=right|2,188|| align=right|0,091|| align=right|3,46|| align=right|3,237||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71808)||2000 SX306|| align=right|15,4|| align=right|2,284|| align=right|0,119|| align=right|2,65|| align=right|3,452||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71809)||2000 SX319|| align=right|15,4|| align=right|2,301|| align=right|0,148|| align=right|10,31|| align=right|3,489||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71810)||2000 TJ15|| align=right|17,1|| align=right|2,236|| align=right|0,013|| align=right|3,52|| align=right|3,344||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71811)||2000 TG28|| align=right|16,9|| align=right|2,213|| align=right|0,126|| align=right|5,83|| align=right|3,292||MBA||3. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71812)||2000 TT67|| align=right|16,1|| align=right|2,200|| align=right|0,121|| align=right|1,30|| align=right|3,263||MBA||2. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71813)||2000 UZ|| align=right|16,6|| align=right|2,324|| align=right|0,181|| align=right|3,22|| align=right|3,541||MBA||21. oktober 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(71814)||2000 UU2|| align=right|16,0|| align=right|2,353|| align=right|0,109|| align=right|3,10|| align=right|3,608||MBA||22. oktober 2000||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(71815)||2000 UB5|| align=right|15,6|| align=right|2,288|| align=right|0,037|| align=right|4,67|| align=right|3,461||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71816)||2000 UY7|| align=right|15,4|| align=right|2,378|| align=right|0,040|| align=right|5,71|| align=right|3,666||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71817)||2000 UR12|| align=right|15,6|| align=right|2,316|| align=right|0,060|| align=right|6,73|| align=right|3,524||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71818)||2000 UH19|| align=right|15,5|| align=right|1,928|| align=right|0,091|| align=right|23,58|| align=right|2,677||MBA||21. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71819)||2000 UJ19|| align=right|16,9|| align=right|2,158|| align=right|0,191|| align=right|6,15|| align=right|3,170||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71820)||2000 UF24|| align=right|16,4|| align=right|2,353|| align=right|0,170|| align=right|4,68|| align=right|3,609||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71821)||2000 UR34|| align=right|16,4|| align=right|2,251|| align=right|0,123|| align=right|3,90|| align=right|3,376||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71822)||2000 UZ35|| align=right|15,4|| align=right|2,333|| align=right|0,182|| align=right|3,23|| align=right|3,563||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71823)||2000 UG36|| align=right|16,9|| align=right|2,200|| align=right|0,114|| align=right|3,68|| align=right|3,262||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71824)||2000 UA41|| align=right|15,9|| align=right|2,314|| align=right|0,096|| align=right|5,09|| align=right|3,518||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71825)||2000 UW41|| align=right|15,4|| align=right|2,334|| align=right|0,058|| align=right|7,35|| align=right|3,566||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71826)||2000 UX43|| align=right|15,6|| align=right|2,239|| align=right|0,034|| align=right|4,21|| align=right|3,350||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71827)||2000 UD46|| align=right|16,2|| align=right|2,173|| align=right|0,148|| align=right|2,45|| align=right|3,202||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71828)||2000 UE53|| align=right|16,4|| align=right|2,128|| align=right|0,177|| align=right|0,47|| align=right|3,105||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71829)||2000 UK53|| align=right|15,6|| align=right|2,308|| align=right|0,044|| align=right|7,08|| align=right|3,506||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71830)||2000 UL56|| align=right|15,5|| align=right|2,259|| align=right|0,149|| align=right|4,82|| align=right|3,395||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71831)||2000 UN56|| align=right|16,1|| align=right|2,185|| align=right|0,086|| align=right|4,18|| align=right|3,229||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71832)||2000 UQ63|| align=right|14,7|| align=right|2,236|| align=right|0,159|| align=right|7,06|| align=right|3,344||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71833)||2000 UJ65|| align=right|16,4|| align=right|2,168|| align=right|0,054|| align=right|3,52|| align=right|3,191||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71834)||2000 UL65|| align=right|16,4|| align=right|2,257|| align=right|0,113|| align=right|6,84|| align=right|3,391||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71835)||2000 UJ69|| align=right|16,0|| align=right|2,310|| align=right|0,074|| align=right|7,19|| align=right|3,510||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71836)||2000 UO69|| align=right|16,0|| align=right|2,252|| align=right|0,063|| align=right|3,37|| align=right|3,379||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71837)||2000 US69|| align=right|16,1|| align=right|2,380|| align=right|0,180|| align=right|4,65|| align=right|3,670||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71838)||2000 UK70|| align=right|15,6|| align=right|2,331|| align=right|0,122|| align=right|4,15|| align=right|3,558||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71839)||2000 UW70|| align=right|16,6|| align=right|2,249|| align=right|0,184|| align=right|5,14|| align=right|3,373||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71840)||2000 US74|| align=right|15,7|| align=right|2,254|| align=right|0,125|| align=right|5,23|| align=right|3,383||MBA||30. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71841)||2000 UY77|| align=right|16,7|| align=right|2,245|| align=right|0,192|| align=right|5,28|| align=right|3,364||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71842)||2000 UG80|| align=right|15,7|| align=right|2,231|| align=right|0,157|| align=right|5,97|| align=right|3,331||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71843)||2000 UL80|| align=right|16,2|| align=right|2,177|| align=right|0,084|| align=right|3,47|| align=right|3,211||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71844)||2000 UB81|| align=right|15,7|| align=right|2,325|| align=right|0,180|| align=right|6,99|| align=right|3,545||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71845)||2000 UN93|| align=right|14,7|| align=right|2,379|| align=right|0,092|| align=right|9,72|| align=right|3,669||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71846)||2000 UM96|| align=right|16,0|| align=right|2,326|| align=right|0,056|| align=right|5,86|| align=right|3,548||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71847)||2000 UU97|| align=right|16,4|| align=right|2,365|| align=right|0,110|| align=right|6,44|| align=right|3,637||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71848)||2000 UJ100|| align=right|15,7|| align=right|2,343|| align=right|0,144|| align=right|4,08|| align=right|3,585||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71849)||2000 UB102|| align=right|15,2|| align=right|2,367|| align=right|0,075|| align=right|4,28|| align=right|3,640||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71850)||2000 UJ103|| align=right|15,3|| align=right|2,304|| align=right|0,121|| align=right|5,69|| align=right|3,496||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71851)||2000 UN104|| align=right|15,3|| align=right|2,268|| align=right|0,028|| align=right|5,11|| align=right|3,415||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71852)||2000 UU105|| align=right|15,9|| align=right|2,322|| align=right|0,053|| align=right|7,26|| align=right|3,538||MBA||29. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71853)||2000 UE109|| align=right|16,6|| align=right|2,308|| align=right|0,135|| align=right|5,10|| align=right|3,506||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71854)||2000 UF109|| align=right|16,2|| align=right|2,214|| align=right|0,111|| align=right|5,08|| align=right|3,294||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71855)||2000 UF110|| align=right|15,6|| align=right|2,533|| align=right|0,083|| align=right|11,60|| align=right|4,030||MBA||31. oktober 2000||Mallorca||S. Sanchez; M. Blasco
|-
|(71856)||2000 VV4|| align=right|16,5|| align=right|2,302|| align=right|0,135|| align=right|5,18|| align=right|3,493||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71857)||2000 VY10|| align=right|16,7|| align=right|2,147|| align=right|0,151|| align=right|2,11|| align=right|3,144||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71858)||2000 VM12|| align=right|17,2|| align=right|2,233|| align=right|0,031|| align=right|5,14|| align=right|3,336||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71859)||2000 VR14|| align=right|15,9|| align=right|2,215|| align=right|0,190|| align=right|5,02|| align=right|3,296||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71860)||2000 VD18|| align=right|16,1|| align=right|2,205|| align=right|0,073|| align=right|5,00|| align=right|3,273||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71861)||2000 VP18|| align=right|17,0|| align=right|2,257|| align=right|0,116|| align=right|6,56|| align=right|3,390||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71862)||2000 VO23|| align=right|15,5|| align=right|2,230|| align=right|0,125|| align=right|4,62|| align=right|3,328||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71863)||2000 VE26|| align=right|16,4|| align=right|2,308|| align=right|0,059|| align=right|5,40|| align=right|3,505||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71864)||2000 VV26|| align=right|15,2|| align=right|2,356|| align=right|0,096|| align=right|2,16|| align=right|3,615||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71865)||2000 VE27|| align=right|15,2|| align=right|2,359|| align=right|0,062|| align=right|7,49|| align=right|3,623||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71866)||2000 VN27|| align=right|16,0|| align=right|2,276|| align=right|0,157|| align=right|6,34|| align=right|3,434||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71867)||2000 VX28|| align=right|15,9|| align=right|2,306|| align=right|0,098|| align=right|5,14|| align=right|3,500||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71868)||2000 VX30|| align=right|14,8|| align=right|2,287|| align=right|0,172|| align=right|5,48|| align=right|3,458||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71869)||2000 VF32|| align=right|16,1|| align=right|2,215|| align=right|0,032|| align=right|6,30|| align=right|3,296||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71870)||2000 VZ32|| align=right|16,0|| align=right|2,148|| align=right|0,094|| align=right|1,18|| align=right|3,148||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71871)||2000 VD37|| align=right|15,0|| align=right|2,437|| align=right|0,145|| align=right|3,31|| align=right|3,804||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71872)||2000 VB42|| align=right|15,9|| align=right|2,269|| align=right|0,115|| align=right|2,37|| align=right|3,416||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71873)||2000 VV46|| align=right|16,5|| align=right|2,228|| align=right|0,162|| align=right|4,10|| align=right|3,325||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71874)||2000 VM47|| align=right|14,9|| align=right|2,294|| align=right|0,081|| align=right|7,34|| align=right|3,475||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71875)||2000 VT48|| align=right|16,1|| align=right|2,275|| align=right|0,193|| align=right|1,16|| align=right|3,431||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71876)||2000 VK49|| align=right|16,4|| align=right|2,239|| align=right|0,139|| align=right|5,68|| align=right|3,349||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71877)||2000 VT49|| align=right|15,6|| align=right|2,277|| align=right|0,067|| align=right|6,74|| align=right|3,435||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71878)||2000 VA50|| align=right|16,2|| align=right|2,228|| align=right|0,196|| align=right|4,11|| align=right|3,325||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71879)||2000 VS50|| align=right|15,9|| align=right|2,304|| align=right|0,149|| align=right|6,25|| align=right|3,496||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71880)||2000 VR51|| align=right|16,7|| align=right|2,141|| align=right|0,094|| align=right|5,81|| align=right|3,131||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71881)||2000 VG52|| align=right|16,1|| align=right|2,399|| align=right|0,109|| align=right|6,46|| align=right|3,714||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71882)||2000 VR53|| align=right|14,8|| align=right|2,339|| align=right|0,086|| align=right|7,88|| align=right|3,576||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71883)||2000 VO56|| align=right|15,7|| align=right|2,299|| align=right|0,116|| align=right|6,21|| align=right|3,485||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71884)||2000 VK59|| align=right|14,5|| align=right|2,380|| align=right|0,280|| align=right|10,99|| align=right|3,671||MBA||6. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71885)||2000 WD|| align=right|15,7|| align=right|2,294|| align=right|0,117|| align=right|5,90|| align=right|3,474||MBA||16. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71886)||2000 WH|| align=right|16,3|| align=right|2,282|| align=right|0,112|| align=right|0,56|| align=right|3,447||MBA||16. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71887)||2000 WW|| align=right|15,3|| align=right|2,245|| align=right|0,102|| align=right|5,88|| align=right|3,363||MBA||17. november 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(71888)||2000 WN5|| align=right|15,4|| align=right|2,249|| align=right|0,096|| align=right|5,78|| align=right|3,372||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71889)||2000 WT5|| align=right|16,1|| align=right|2,178|| align=right|0,118|| align=right|5,58|| align=right|3,213||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71890)||2000 WK6|| align=right|16,9|| align=right|2,176|| align=right|0,119|| align=right|2,93|| align=right|3,210||MBA||20. november 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|(71891)||2000 WV6|| align=right|15,7|| align=right|2,259|| align=right|0,161|| align=right|5,76|| align=right|3,395||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71892)||2000 WY6|| align=right|15,7|| align=right|2,326|| align=right|0,060|| align=right|6,35|| align=right|3,547||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71893)||2000 WM7|| align=right|15,6|| align=right|2,300|| align=right|0,156|| align=right|8,01|| align=right|3,486||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71894)||2000 WS9|| align=right|15,4|| align=right|2,353|| align=right|0,161|| align=right|5,90|| align=right|3,609||MBA||20. november 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(71895)||2000 WM11|| align=right|15,9|| align=right|2,235|| align=right|0,104|| align=right|4,74|| align=right|3,341||MBA||23. november 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(71896)||2000 WN11|| align=right|17,0|| align=right|2,419|| align=right|0,222|| align=right|1,76|| align=right|3,761||MBA||22. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71897)||2000 WQ14|| align=right|15,3|| align=right|2,273|| align=right|0,154|| align=right|6,48|| align=right|3,425||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71898)||2000 WU14|| align=right|16,1|| align=right|2,367|| align=right|0,119|| align=right|5,84|| align=right|3,641||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71899)||2000 WA16|| align=right|16,7|| align=right|2,213|| align=right|0,169|| align=right|5,59|| align=right|3,292||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71900)||2000 WU18|| align=right|14,9|| align=right|2,340|| align=right|0,067|| align=right|6,28|| align=right|3,578||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71901)||2000 WS23|| align=right|15,1|| align=right|2,365|| align=right|0,093|| align=right|7,00|| align=right|3,636||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71902)||2000 WB25|| align=right|15,5|| align=right|2,258|| align=right|0,147|| align=right|4,58|| align=right|3,391||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71903)||2000 WO25|| align=right|15,1|| align=right|2,415|| align=right|0,083|| align=right|7,18|| align=right|3,753||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71904)||2000 WB27|| align=right|15,9|| align=right|2,330|| align=right|0,071|| align=right|3,97|| align=right|3,557||MBA||26. november 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(71905)||2000 WF27|| align=right|14,8|| align=right|2,695|| align=right|0,171|| align=right|9,91|| align=right|4,423||MBA||26. november 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(71906)||2000 WP30|| align=right|16,8|| align=right|2,236|| align=right|0,092|| align=right|5,67|| align=right|3,343||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71907)||2000 WN32|| align=right|15,3|| align=right|2,411|| align=right|0,128|| align=right|6,78|| align=right|3,742||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71908)||2000 WC37|| align=right|14,4|| align=right|2,268|| align=right|0,126|| align=right|6,69|| align=right|3,415||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71909)||2000 WV39|| align=right|16,7|| align=right|2,306|| align=right|0,060|| align=right|6,06|| align=right|3,500||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71910)||2000 WJ41|| align=right|16,0|| align=right|2,298|| align=right|0,187|| align=right|6,51|| align=right|3,483||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71911)||2000 WK43|| align=right|16,9|| align=right|2,208|| align=right|0,063|| align=right|4,11|| align=right|3,280||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71912)||2000 WQ43|| align=right|15,0|| align=right|2,444|| align=right|0,215|| align=right|10,58|| align=right|3,820||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71913)||2000 WF45|| align=right|16,1|| align=right|2,300|| align=right|0,072|| align=right|5,68|| align=right|3,487||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71914)||2000 WO45|| align=right|16,1|| align=right|2,238|| align=right|0,031|| align=right|3,76|| align=right|3,348||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71915)||2000 WK48|| align=right|15,3|| align=right|2,340|| align=right|0,104|| align=right|14,06|| align=right|3,580||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71916)||2000 WV48|| align=right|15,4|| align=right|2,346|| align=right|0,220|| align=right|4,10|| align=right|3,593||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71917)||2000 WK49|| align=right|15,0|| align=right|2,295|| align=right|0,193|| align=right|8,04|| align=right|3,477||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71918)||2000 WN54|| align=right|15,3|| align=right|2,383|| align=right|0,131|| align=right|4,17|| align=right|3,678||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71919)||2000 WT54|| align=right|15,5|| align=right|2,395|| align=right|0,153|| align=right|2,88|| align=right|3,707||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71920)||2000 WX54|| align=right|14,6|| align=right|2,607|| align=right|0,072|| align=right|14,19|| align=right|4,210||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71921)||2000 WY54|| align=right|16,2|| align=right|2,317|| align=right|0,139|| align=right|6,52|| align=right|3,527||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71922)||2000 WW55|| align=right|15,2|| align=right|2,579|| align=right|0,243|| align=right|5,39|| align=right|4,142||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71923)||2000 WB56|| align=right|15,0|| align=right|2,436|| align=right|0,085|| align=right|5,48|| align=right|3,801||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71924)||2000 WE56|| align=right|15,3|| align=right|2,442|| align=right|0,110|| align=right|3,10|| align=right|3,816||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71925)||2000 WQ56|| align=right|16,4|| align=right|2,143|| align=right|0,117|| align=right|4,83|| align=right|3,137||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71926)||2000 WN59|| align=right|16,6|| align=right|2,190|| align=right|0,203|| align=right|1,81|| align=right|3,241||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71927)||2000 WQ59|| align=right|16,1|| align=right|2,365|| align=right|0,156|| align=right|3,12|| align=right|3,636||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71928)||2000 WB61|| align=right|15,2|| align=right|2,282|| align=right|0,099|| align=right|4,95|| align=right|3,446||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71929)||2000 WD61|| align=right|15,2|| align=right|2,327|| align=right|0,138|| align=right|8,78|| align=right|3,550||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71930)||2000 WM61|| align=right|15,5|| align=right|2,381|| align=right|0,161|| align=right|2,90|| align=right|3,673||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71931)||2000 WN61|| align=right|16,1|| align=right|2,281|| align=right|0,167|| align=right|5,17|| align=right|3,443||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71932)||2000 WO61|| align=right|16,0|| align=right|2,351|| align=right|0,198|| align=right|4,26|| align=right|3,604||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71933)||2000 WW61|| align=right|16,1|| align=right|2,341|| align=right|0,208|| align=right|1,21|| align=right|3,582||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71934)||2000 WA63|| align=right|15,5|| align=right|2,395|| align=right|0,190|| align=right|2,20|| align=right|3,706||MBA||26. november 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(71935)||2000 WF63|| align=right|15,4|| align=right|1,975|| align=right|0,084|| align=right|22,56|| align=right|2,775||MBA||28. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(71936)||2000 WW67|| align=right|13,9|| align=right|2,624|| align=right|0,095|| align=right|13,69|| align=right|4,251||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71937)||2000 WT70|| align=right|16,0|| align=right|2,272|| align=right|0,121|| align=right|5,94|| align=right|3,424||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71938)||2000 WO73|| align=right|15,6|| align=right|2,315|| align=right|0,129|| align=right|6,21|| align=right|3,521||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71939)||2000 WZ74|| align=right|16,3|| align=right|2,200|| align=right|0,101|| align=right|2,78|| align=right|3,263||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71940)||2000 WC78|| align=right|16,2|| align=right|2,331|| align=right|0,096|| align=right|3,35|| align=right|3,557||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71941)||2000 WS80|| align=right|16,2|| align=right|2,252|| align=right|0,067|| align=right|4,70|| align=right|3,379||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71942)||2000 WU82|| align=right|16,5|| align=right|2,304|| align=right|0,126|| align=right|3,22|| align=right|3,498||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71943)||2000 WQ85|| align=right|17,0|| align=right|2,182|| align=right|0,147|| align=right|2,68|| align=right|3,223||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71944)||2000 WB87|| align=right|16,6|| align=right|2,269|| align=right|0,089|| align=right|7,93|| align=right|3,417||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71945)||2000 WG87|| align=right|15,5|| align=right|2,604|| align=right|0,094|| align=right|12,07|| align=right|4,201||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71946)||2000 WS87|| align=right|16,7|| align=right|2,306|| align=right|0,074|| align=right|7,05|| align=right|3,501||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71947)||2000 WW87|| align=right|15,2|| align=right|2,364|| align=right|0,089|| align=right|6,41|| align=right|3,634||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71948)||2000 WR88|| align=right|15,5|| align=right|2,322|| align=right|0,090|| align=right|5,18|| align=right|3,537||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71949)||2000 WT91|| align=right|16,2|| align=right|2,285|| align=right|0,058|| align=right|1,74|| align=right|3,452||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71950)||2000 WN98|| align=right|15,2|| align=right|2,298|| align=right|0,082|| align=right|7,17|| align=right|3,484||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71951)||2000 WY99|| align=right|15,3|| align=right|2,291|| align=right|0,082|| align=right|4,12|| align=right|3,466||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71952)||2000 WW100|| align=right|15,0|| align=right|2,346|| align=right|0,143|| align=right|5,31|| align=right|3,592||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71953)||2000 WC101|| align=right|15,2|| align=right|2,352|| align=right|0,170|| align=right|9,18|| align=right|3,606||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71954)||2000 WW104|| align=right|16,3|| align=right|2,314|| align=right|0,097|| align=right|8,00|| align=right|3,519||MBA||24. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71955)||2000 WD107|| align=right|17,1|| align=right|2,291|| align=right|0,047|| align=right|0,98|| align=right|3,467||MBA||26. november 2000||Needville||Needville
|-
|(71956)||2000 WH107|| align=right|15,7|| align=right|2,627|| align=right|0,129|| align=right|12,65|| align=right|4,257||MBA||30. november 2000||Farpoint||Gary Hug
|-
|(71957)||2000 WO109|| align=right|15,8|| align=right|2,348|| align=right|0,069|| align=right|7,32|| align=right|3,597||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71958)||2000 WR110|| align=right|16,1|| align=right|2,277|| align=right|0,154|| align=right|3,95|| align=right|3,435||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71959)||2000 WP112|| align=right|16,5|| align=right|2,319|| align=right|0,148|| align=right|3,97|| align=right|3,531||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71960)||2000 WV114|| align=right|15,4|| align=right|2,288|| align=right|0,099|| align=right|5,41|| align=right|3,461||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71961)||2000 WO115|| align=right|17,0|| align=right|2,276|| align=right|0,077|| align=right|2,56|| align=right|3,432||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71962)||2000 WF116|| align=right|15,4|| align=right|2,438|| align=right|0,148|| align=right|2,63|| align=right|3,807||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71963)||2000 WJ116|| align=right|14,8|| align=right|2,309|| align=right|0,108|| align=right|3,65|| align=right|3,509||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71964)||2000 WC117|| align=right|15,6|| align=right|2,266|| align=right|0,141|| align=right|7,55|| align=right|3,410||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71965)||2000 WE118|| align=right|15,3|| align=right|2,453|| align=right|0,112|| align=right|6,57|| align=right|3,840||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71966)||2000 WP118|| align=right|15,0|| align=right|2,446|| align=right|0,212|| align=right|15,40|| align=right|3,824||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71967)||2000 WA120|| align=right|16,0|| align=right|2,334|| align=right|0,131|| align=right|5,02|| align=right|3,565||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71968)||2000 WE120|| align=right|15,9|| align=right|2,324|| align=right|0,123|| align=right|6,19|| align=right|3,541||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71969)||2000 WE123|| align=right|15,5|| align=right|2,438|| align=right|0,115|| align=right|3,88|| align=right|3,807||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71970)||2000 WM123|| align=right|16,2|| align=right|2,357|| align=right|0,114|| align=right|1,06|| align=right|3,619||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71971)||2000 WK126|| align=right|15,7|| align=right|2,416|| align=right|0,174|| align=right|7,23|| align=right|3,756||MBA||25. november 2000||Carbuncle Hill||D. P. Pray
|-
|(71972)||2000 WQ126|| align=right|16,0|| align=right|2,268|| align=right|0,133|| align=right|6,95|| align=right|3,414||MBA||16. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71973)||2000 WZ127|| align=right|16,8|| align=right|2,257|| align=right|0,155|| align=right|6,20|| align=right|3,390||MBA||18. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71974)||2000 WB131|| align=right|15,6|| align=right|2,213|| align=right|0,088|| align=right|6,05|| align=right|3,292||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71975)||2000 WG133|| align=right|14,7|| align=right|2,338|| align=right|0,108|| align=right|13,53|| align=right|3,574||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71976)||2000 WD136|| align=right|16,2|| align=right|2,236|| align=right|0,154|| align=right|4,88|| align=right|3,343||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71977)||2000 WS137|| align=right|15,5|| align=right|2,400|| align=right|0,169|| align=right|3,99|| align=right|3,717||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71978)||2000 WJ143|| align=right|16,9|| align=right|2,312|| align=right|0,127|| align=right|8,02|| align=right|3,514||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71979)||2000 WN143|| align=right|14,9|| align=right|2,455|| align=right|0,140|| align=right|13,12|| align=right|3,846||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71980)||2000 WU152|| align=right|16,5|| align=right|2,162|| align=right|0,228|| align=right|6,91|| align=right|3,178||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71981)||2000 WB153|| align=right|16,6|| align=right|2,249|| align=right|0,013|| align=right|5,61|| align=right|3,372||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71982)||2000 WY155|| align=right|15,7|| align=right|2,233|| align=right|0,043|| align=right|7,23|| align=right|3,336||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71983)||2000 WG157|| align=right|15,8|| align=right|2,426|| align=right|0,077|| align=right|6,52|| align=right|3,779||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71984)||2000 WM157|| align=right|16,4|| align=right|2,234|| align=right|0,206|| align=right|7,11|| align=right|3,338||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71985)||2000 WY158|| align=right|16,1|| align=right|2,323|| align=right|0,202|| align=right|7,13|| align=right|3,540||MBA||27. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71986)||2000 WL159|| align=right|15,6|| align=right|2,274|| align=right|0,118|| align=right|7,31|| align=right|3,428||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71987)||2000 WU160|| align=right|15,8|| align=right|2,300|| align=right|0,046|| align=right|7,31|| align=right|3,487||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71988)||2000 WQ163|| align=right|15,6|| align=right|2,248|| align=right|0,155|| align=right|7,42|| align=right|3,370||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71989)||2000 WF167|| align=right|15,9|| align=right|2,207|| align=right|0,065|| align=right|6,12|| align=right|3,278||MBA||24. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71990)||2000 WG167|| align=right|15,6|| align=right|2,296|| align=right|0,099|| align=right|5,11|| align=right|3,478||MBA||24. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71991)||2000 WR168|| align=right|16,0|| align=right|2,223|| align=right|0,129|| align=right|4,78|| align=right|3,313||MBA||25. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71992)||2000 WF169|| align=right|15,3|| align=right|2,345|| align=right|0,138|| align=right|4,70|| align=right|3,590||MBA||25. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71993)||2000 WG173|| align=right|15,9|| align=right|2,413|| align=right|0,203|| align=right|3,26|| align=right|3,748||MBA||25. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(71994)||2000 WU176|| align=right|15,2|| align=right|2,401|| align=right|0,182|| align=right|7,17|| align=right|3,719||MBA||27. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71995)||2000 WW177|| align=right|16,6|| align=right|2,382|| align=right|0,141|| align=right|1,58|| align=right|3,675||MBA||27. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71996)||2000 WB178|| align=right|15,4|| align=right|2,288|| align=right|0,096|| align=right|6,13|| align=right|3,461||MBA||28. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71997)||2000 WD178|| align=right|16,1|| align=right|2,294|| align=right|0,300|| align=right|7,24|| align=right|3,474||MBA||28. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(71998)||2000 WS179|| align=right|15,3|| align=right|2,536|| align=right|0,147|| align=right|11,65|| align=right|4,037||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(71999)||2000 WC185|| align=right|16,9|| align=right|2,219|| align=right|0,185|| align=right|6,42|| align=right|3,306||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72000)||2000 WJ186|| align=right|15,9|| align=right|2,328|| align=right|0,114|| align=right|3,51|| align=right|3,552||MBA||27. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov